Siamia är ett släkte av svampar. Siamia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siamia